Spelartrupper under världsmästerskapet i handboll för damer 2019

Grupp A

Norge

Nederländerna

Serbien

Slovenien

Angola

Kuba

Grupp B

Frankrike

Danmark  
Alla spelarna i 18 manna truppen på plats i Japan

Tyskland

Sydkorea

Brasilien

Australien 
Endast 16 manna truppen redovisas

Grupp C

Spanien

Montenegro

Rumänien

Ungern

Senegal

Kasakstan

Grupp D

Ryssland

Sverige 
I Sveriges trupp ingår bara spelare i nettotruppen samt 2 reservar

Japan

Argentina

Kina

Kongo (Kinhasa)

Referenser

2019